Laurent Duvanel, né le  à La Chaux-de-Fonds en Suisse, est un journaliste, traducteur et propagandiste suisse. Il est l'actuel rédacteur en chef du journal 1000 Mètres.

Carrière 
Après avoir obtenu son baccalauréat type B en  au Lycée Blaise-Cendrars à la Chaux-de-Fonds, Laurent Duvanel se rend à l'école polytechnique fédérale de Zurich où il étudie l'architecture pendant un semestre avant de s'orienter dans l'étude du droit et de langue italienne à l'université de Berne de  à , avant de fréquenter l'Université de Fribourg  entre  et  où il se forme en vue de devenir journaliste. Duvanel se montre déjà très actif dans les différentes feuilles étudiantes.

Il suit un stage de journaliste RP au Tout Va Bien Hebdo entre  et . Il travaille également dans le domaine de la traduction dès , d'abord en tant qu'indépendant, avant de rejoindre Télex en tant que traducteur et rédacteur entre  et . Il obtient le diplôme CRFJ au centre de formation au journalisme et aux médias de Lausanne en . En 1996, Duvanel contribue à révéler le passé d'indicateur de la police politique fédérale d'un certain Curt Gasteyger, ayant dénoncé plus de 260 citoyens suisses proches du parti travailleur (dont des journalistes) dans les années 1950.

Duvanel travaille d'abord pour Public Magazine, un organe de presse gratuit avant de rejoindre le groupe Ringier à Zurich en tant que journaliste et traducteur pour le journal dominical Dimanche.ch entre  et . Il collabore avec l'office fédéral de l'environnement pour le revue Environnement de  à . Il devient rédacteur en chef de GaucheHebdo de  à . La même année, il prend la tête du journal Droit au Logement dont la mission est de défendre les droits de locataires. Il occupe ce poste jusqu'en  avant de fonder son propre bureau de presse, spécialisé dans l'adaptation, la traduction et les enquêtes.

Sa contribution à l’œuvre En Voiture Simone de Lucien Willemin en 2013 participera à convaincre le Conseil d’État et le Grand Conseil Neuchâtelois à introduire la notion d'E-Grise au sein de la taxe automobile dans le canton de Neuchâtel. Duvanel est aussi soucieux de la question du droit d’asile en Suisse et rédige pour le site asile.ch.

Il est actuellement rédacteur en chef du journal numérique 1000 mètres qui se concentre sur la région des montagnes neuchâteloises et plus particulièrement la ville de La Chaux-de-Fonds.

Publications

Livres 
 Laurent Duvanel, René Levy, Politiques en rase-mottes, Éditions Réalités sociales, 1984
 Laurent Duvanel, Guy Mettan, Y’a une arête dans mon dessert, Service école Tier Monde/WWF, 1988
 Laurent Duvanel, Sylvain Goujon, Miroir écologique Suisse 95, Éditions Zoé, 1994
 Laurent Duvanel, Michel Jeannot, Anick Vuille, L’ardeur du bel ouvrage - 150 ans manufacture Vulcain, Éditions Presse du Belvédère, 2008
 Laurent Duvanel, En voiture Simone, avec Lucien Willemin, Éditions G d’encre, 2013
 Laurent Duvanel, Fonce Alphonse, avec Lucien Willemin, Éditions G d’encre, 2015
 Laurent Duvanel,Tu parles Charles, avec Lucien Willemin, Éditions G d’encre, 2017

Nouvelles 
 Laurent Duvanel, Metal-hic, Nouvelles de salon pour un , Impartial 1998
 Laurent Duvanel, Creusez Sérotine Collectif Romands Noirs, Éditions Baleine, 1997
 Laurent Duvanel, Pic-nic nu Duduvert

Ouvrages traduits 
 Daniel Koch, Calme dans la tourmente, traduit avec Odile Nerfin, Werd Verlag 2020
 Al Imfeld, Des éléphants dans le désert, Éditions d’En Bas, 2013
 Markus Imhof, Des abeilles et des hommes, traduit avec Samia Knobel, Éditions d’En Bas, 2014
 Karl Lüönd, Mission réussir, l’histoire d’EMS Chemie, Stampfli Verlag, 2011
 M. Ackeret, Le principe Blocher, Meier Buchverlag, Schaffhausen, 2008
 Mani Matter - Warum syt dir so truurig, adaptation des chansons pour un documentaire, 2003
 Catherine Duttweiler, Pardon Monsieur (Les dessous de l'élection de Ruth Dreifuss), traduction avec Anne Lavanchy, Ursula Gaillard, Jean-Bernard Billeter, Éditions Zoé, 1993
 Hans Tschäni, À qui appartient la Suisse, Éditions Zoé, 1988
 Fred J. Klaus, Le pied dans la porte (comment Werner K. Rey a racheté Bally), Éditions Zoé, 1987
 Linda Tomasini, À perte de vue, (orientation et mobilité des malvoyants), rewriting et rédaction finale, 1986

Liens externes 

 Duduvert.ch
 1000metres.ch

Notes et références 

Journaliste suisse
Traducteur suisse
Naissance en mai 1956
Naissance à La Chaux-de-Fonds